Emil Frey-Gessner (1826-1917) - entomologo svizzero
Emil Frey (1838-1922) - militare e politico svizzero
Emil Frey (1856-1895) - dirigente d'azienda svizzero
Emil Frey (1861-1916) - politico svizzero
Emil Frey (1889-1946) - compositore e pianista svizzero
Emil Frey (1898-1995) - imprenditore svizzero
Emil Remigius Frey (1803-1889) - politico svizzero